Thorer ist der Familienname folgender Personen:

 Alban Thorer (auch Albanus Torinus oder Albano Torino; * um 1489, † 1550), Mediziner, Philologe, Rektor der Universität Basel, Übersetzer und Herausgeber verschiedener antiker medizinischer Werke
 Axel Thorer (* 1939), deutscher Journalist, Autor, Abenteurer und Entdecker
 Jürgen Thorer (1926–2009), deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär des Rauchwarengewerbes 
 Paul Thorer (1858–1920), deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär der Rauchwarenindustrie
 Theodor Thorer (1828–1894), Kürschner aus Görlitz, Gründer der Leipziger Rauchwarenfirma Theodor Thorer

Siehe auch:
 Dorer (Begriffsklärung)